Наследниците на Шанара е увлекателна поредица, продължение към поредицата Шанара. Тези поредици са написни от Тери Брукс, както и други. Действието на сюжета се развива в Четирите земи.

Сюжет 

Човешката федерация е забранила магията и я е изкоренила. Ала някои хора все още вярват в магията. А още по-малко я имат. Тези които я имат се наричат...

Фентъзи книги